Firūzkuh (auch Firūz Kūh) ist eine iranische Stadt und ein Landkreis im Nordosten der Provinz Teheran. Sie befindet sich am Fuße des Elburs-Gebirges oberhalb von 1900 Metern über dem Meeresspiegel. Laut der letzten Volkszählung hatte die Stadt im Jahr 2006 39.784 Einwohner.

In Firūzkuh fließt der Hable-Rūd, einer der wichtigsten Flüsse des Elburs-Gebirges, der in den Dascht-e Kawir mündet, einem abflusslosen Tiefbecken.

Die Industrie in der Stadt ist auf die Herstellung von Glas und Zement spezialisiert.

Firūzkuh gehört zu den wenigen Städten des Iran, in der Fischkulturen gezüchtet werden. Dies ist wegen der reichen Wasserquellen und der kühlen Temperaturen möglich.

Die Stadt beherbergt zwei Universitäten: Die Azad-Universität und die Payam-e Nūr Universität.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in der Provinz Teheran